Night and Day steht für:
 Night and Day (Lied), Song von Cole Porter aus dem Musical Gay Divorce (1932)
 der Originaltitel von Tag und Nacht denk’ ich an Dich,  US-amerikanische Filmbiografie von Michael Curtiz (1946)
 Night and Day (Drama), Drama von Tom Stoppard (1978)

Siehe auch:
 All Day and a Night
 Day and Night
 Nacht und Tag
 Tag und Nacht
 Day-Night Vision